Солопенки — село в составе муниципального образования город Алексин Тульской области России.

География 
Солопенки — одно из крупнейших сел в Алексинском районе.

Село состоит из двух частей:
 Первая — ул. Школьная, Парковая, Победы.
 Вторая — ул. Сосновый бор, Мира, Молодёжная.

Рядом с селом располагаются берёзовая роща и сосновый бор. Ближайшие деревни: Курагино, Обухово, Колосово, Андреевка, Кузнецы.

История 
Первое упоминание в летописи (перепись податного населения) датируется 1782 годом.

Население

Инфраструктура 
В селе есть 2 магазина, библиотека, школа, дом культуры, памятник героям Великой Отечественной войны, памятник Ленину, мясокомбинат.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин